Seznam preimenovanih naselij v Sloveniji. Na seznamu so po abecednemu vrstnemu redu razvrščena naselja, ki so bila preimenovana. Na njem niso vključeni predlogi preimenovanj naselij, prav tako niso vključena preimenovanja naselij, ki so posledica izločitve naselja iz drugega naselja.. 

Mnogo toponimov, ki so izvirali iz imen zavetnikov, nemškega ali italijanskega jezika, je bilo po koncu 2. svetovne vojne preimenovanih v okviru obsežne kampanje tedanje oblasti na podlagi Zakona o imenovanju naselij in označevanju trgov, ulic in zgradb. Nekatere lokalne toponime, ki so izvirali iz imen svetnikov, so lokalne oblasti zamenjale po osvoboditvi Republike Slovenije.

Opombe

Sklici 

Seznami naselij v Sloveniji

Viri